Nielsson ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Nielsson (* 1962), dänischer Kanute
 Susanne Nielsson (* 1960), dänische Schwimmerin

Siehe auch:

 Nielsen, Nielssen, Nilssen, Nilsen
 Nielson, Nilson, Nilsson